Cet article recense les structures nommées tour de la Liberté, ou équivalent dans d'autres langues

États-Unis 
 Freedom Tower, New York : ancien nom du gratte-ciel One World Trade Center
 Freedom Tower, Miami
 Liberty Tower, New York
 , Dayton
 , Tulsa

France 
 Tour de la Liberté, Saint-Dié-des-Vosges : monument érigé en 1990 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française
 Tour de la Liberté, Paris : ancienne tour de la forteresse de la Bastille

Guinée équatoriale 

 Torre de La Libertad, Bata.

Iran 
 Borj-e Āzādi ou tour Azadi, Téhéran